Overhues ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Overhues (1877–1972), deutscher Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Düren
 Karl Overhues (1886–1972), deutscher Politiker (NSDAP), MdR und SA-Führer